Frente de Salvación Nacional puede referirse a dos coaliciones políticas:

Frente de Salvación Nacional (Rumanía)

Frente de Salvación Nacional (Egipto)